Lushan – góra w Chinach, w prowincji Jiangxi, w pobliżu miasta Jiujiang
 Lushan – miasto powiatowe w prefekturze miejskiej Jiujiang, w prowincji Jiangxi, w Chinach
 Lushan – powiat w prefekturze miejskiej Pingdingshan, w prowincji Henan, w Chinach
 Lushan – powiat w prefekturze miejskiej Ya’an, w prowincji Syczuan, w Chinach